Smörtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Smörtjärnen, sjö i Borlänge kommun, 
Smörtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Smörtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (9,83 ha)
Övre Smörtjärnen, sjö i Borlänge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn